Inre Tvåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717818-162315), sjö i Lycksele kommun, 
Inre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718451-164444), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn